Josep Sadoc Alemany i Conill, O.P. (Vic, Osona, 3 de juliol de 1814 – València, 14 d'abril de 1888) va ser un missioner catòlic i bisbe català, bisbe de Monterrey i primer arquebisbe de San Francisco, Califòrnia.
 Josep Alemany i Borràs, (Blanes, La Selva, 26 de gener de 1868— El Masnou, Maresme, 28 de novembre de 1943) fou un periodista i escriptor català.
 Josep Alemany i Bolufer, (Cullera, 1 de juny de 1866 - Madrid, 26 d'octubre de 1934), filòleg, hel·lenista, lexicògraf i traductor valencià, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història.
 Josep Alemany Bori (Blanes, La Selva, 1895 - Provincetown, Estats Units, 1951) fou un psicòleg i fotògraf català.
 Josep Alemany (músic) (El Pont d'Armentera, Tarragona vers el 1805 - França, [...?]) fou un músic català.
 Josep Alemany (organista) fou organista de Santa Maria de Castelló d'Empúries del .
 Josep Alemany i Juvé (1890-1975) fou un arquitecte català.